Catherine – jednostka osadnicza w stanie Alabama
 Catherine – jednostka osadnicza w stanie Kolorado
  – gra komputerowa

Zobacz też